Le nom de Spittal peut se référer à :

Toponymes

Autriche 
 Spittal an der Drau, une ville de Carinthie (sud-ouest) ;
 Le district de Spittal an der Drau, en Carinthie, qui a pour chef-lieu, la ville de Spittal an der Drau (voir ligne précédente).

Bermudes
La .

Royaume-Uni

Angleterre
Spittal, dans le Yorkshire de l'Est ;
, une station balnéaire.

Écosse
Spittal, , un village dans le Fife ;
Spittal, dans le Dumfries and Galloway ;
 ;
, petit village touristique dans l'Est du Perth and Kinross ;
 ;
Spittal, une zone voisine de Rutherglen ;
Spittal, une partie de Stirling, ville historique ;
, un hameau dans les Scottish Borders.

Pays de Galles
Spittal (pays de Galles), un village dans le Sud-Ouest du pays de Galles.

Noms de famille
 (1874-1931), un militaire et sportif (joueur de hockey sur glace et tireur d'élite) canadien ;
 (né en 1965), un footballeur écossais ;
 Blair Spittal (né en 1995), un footballeur écossais.

Autres usages
,  un club de football basé à Spittal an der Drau, en Autriche.

Orthographes voisines 

 Spital, une autre page d'homonymie.
 , un documentaire de Krzysztof Kieślowski, réalisé en 1977.